Hucke steht für:

 die auf dem Rücken getragene Last, siehe Huckepack
 Hucke AG, ehemaliges Textilunternehmen

Hucke ist der Familienname folgender Personen:
 Anja-Ursula Hucke (* 1967), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Bernd Hucke (* 1952), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Helmut Hucke (1927–2003), deutscher Musikwissenschaftler
 Johannes Hucke (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Karl Hucke (1822–1911), preußischer Generalmajor
 Kurt Hucke (1882–1963), deutscher Geologe
 Thea Hucke (1893–1970), deutsche Malerin 
 Wolfram Hucke (1914–2011), Botschafter in Guatemala und Kuba

Siehe auch:
 Huke